MasterChef Reino Unido es la versión revivida del programa del mismo origen MasterChef que se ha expandido a través de más de 200 países y territorios. No tiene presentador y su jurado está compuesto por los tres chefs británicos: Gregg Wallace, John Torode y Gordon Ramsay, cuenta actualmente con 16 temporadas y es transmitido por BBC.

Historia 
El programa MasterChef ya existía en Reino Unido, pero tuvo un corte desde 2002 hasta 2004, y esta es la versión revivida.

Volvió en 2005, con un nuevo formato y nuevos participantes, y desde ahí, los jueces son los mismos.

Formato 
Cada episodio cuenta con 2 desafíos, El inicial y el de eliminación:

En el inicial se salva la mitad de los concursantes, y la otra mitad, irá al desafío de eliminación (este desafío puede ser en duplas, individual o en equipos)

En el de eliminación, uno de los cocineros abandonara el programa.

En la final, el ganador recibe, 120 mil libras esterlinas y un año de curso de cocina en una de las escuelas más prestigiosas de Reino Unido

Temporadas

Primera temporada (2005)

Participantes

Tabla estadística